Cijaku kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cijaku, distrikt, Banten, 
 Desa Cijaku, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar